Chiesa di Santa Maria Rotonda a Pian Camuno
Chiesa di Santa Maria Rotonda a Ripalta Arpina
Chiesa di Santa Maria Rotonda a Vienna